Machado, instrumento de corte

Localidades
 Machado (Minas Gerais), município
 Machados (Pernambuco), município
 Machados (José Bonifácio), povoado em São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes